Sachslehner ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Sachslehner (* 1957), österreichischer Historiker und Autor
 Laura Sachslehner (* 1994), österreichische Politikerin (ÖVP)